Velika nagrada Kanade 2017 je sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule v . Odvijala se je 11. junija 2017 na uličnem dirkališču Circuit Gilles Villeneuve v Montrealu. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, oba Mercedes, tretji pa je bil Daniel Ricciardo, Red Bull-TAG Heuer.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes 
|1:12,692
|1:12,496
|1:11,459
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:13,046
|1:12,749
|1:11,789
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:12,685
|1:12,563
|1:12,177
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:13,548
|1:12,580
|1:12,252
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|33
| Max Verstappen
|
|1:13,177
|1:12,751
|1:12,403
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|3 
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:13,543
|1:12,810
|1:12,557
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|1:13,435
|1:13,012
|1:12,858
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|11 
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:13,470
|1:13,262
|1:13,018
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|31 
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes  
|1:13,520
|1:13,320
|1:13,135
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|27 
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:13,804
|1:13,406
|1:13,271
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso
|1:13,802
|1:13,690
|
|align="center"|11
|-
!12
|align="center"|14 
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|1:13,669
|1:13,693
|
|align="center"|12
|-
!13
|align="center"|55 
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso
|1:14,051
|1:13,756
|
|align="center"|13
|-
!14
|align="center"|8 
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:13,780
|1:13,839
|
|align="center"|14
|-
!15
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|1:13,990
|1:14,293
|
|align="center"|15
|-
!16
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|1:14,182
|
|
|align="center"|16
|-
!17
|align="center"|18 
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes  
|1:14,209
|
|
|align="center"|17
|-
!18
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:14,318
|
|
|align="center"|18
|-
!19
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:14,495
|
|
|align="center"|19
|-
!20
|align="center"|94 
| Pascal Wehrlein
|Sauber-Ferrari
|1:14,810
|
|
|align="center"|PL
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|70
|1:33:05,154
|1
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|70
| +19,783
|3
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|70
| +35,297
|6
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|70
| +35,907
|2
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|70
| +40,476
|8
|align=center|10
|-
!6
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|
|70
| +40,716
|9
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|70
| +58,632
|4
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|70
| +1:00,374
|10
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|69
| +1 krog
|17
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|69
| +1 krog
|14
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|69
| +1 krog
|15
|
|-
!12
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|69
| +1 krog
|18
|
|-
!13
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|69
| +1 krog
|19
|
|-
!14
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|69
| +1 krog
|16
|
|-
!15
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|Sauber-Ferrari
|68
| +2 kroga
|PL
|
|-
!16
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|66
|Motor
|12
|
|-
!Ods
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso
|54
|Motor
|11
|
|-
!Ods
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|10
|El. sistem
|5
|
|-
!Ods
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|0
|Trčenje
|7
|
|-
!Ods
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso
|0
|Trčenje
|13
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici

Formula 1 sezona 2017
2017